Seaside può riferirsi a:
Seaside (California)
Seaside (Florida)
Seaside (Oregon)